Das AIG Japan Open Tennis Championships 2003 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Tokio. Es war Teil der WTA Tour 2003 und fand vom 27. September bis 5. Oktober 2003 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in der Präfektur Tokio